Алекса́ндр Бори́сович Журби́н (род. 7 августа 1945, Ташкент) — советский и российский композитор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003). 

Является участником общественной организации Союза композиторов России, а также: Союза кинематографистов России, Союза театральных деятелей и Союза писателей России. С 21 апреля 2007 по 19 апреля 2015 года — ведущий телепередачи «Мелодии на память» на НТВ. Является также автором и ведущим радиопередач: «Звуки мюзикла» (2008—2011) и «Музыкальные перекрёстки» (с 2011) на радиостанции «Орфей», а также колумнистом газеты «Известия» (с 2010). Лауреат Национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучшая музыка (композитор)» (2007). Участник общественного совета Российского еврейского конгресса.

Биография 
Родился в Ташкенте в семье инженеров Бориса Марковича Гандельсмана (1920—1989) и Ады Александровны Литвак-Журбиной (1920—2013). Отец — уроженец Сновска, участник Великой Отечественной войны, старший техник-лейтенант. До 1972 года носил фамилию отца. Окончил Республиканскую среднюю специальную музыкальную школу имени В. А. Успенского в 1963 году и Ташкентскую консерваторию по классу виолончели, затем — Институт им. Гнесиных по классу композиции, а также аспирантуру Ленинградской консерватории (диссертация посвящена поздним симфониям Густава Малера). Учился у таких мастеров, как Н. И. Пейко, Г. И. Литинский, А. И. Хачатурян, С. М. Слонимский и Ю. Г. Кон.

С 1970 по 1977 год жил в Ленинграде, где поставил «Орфея и Эвридику» — первую советскую рок-оперу (написана в 1975 году, поставлена ансамблем «Поющие гитары» в оперной студии при Ленинградской Консерватории).

Журбин активно работает в академических жанрах, сочинив пять симфоний (1969, 1970, 1995 годы и 2010, 2015)), концерт для фортепиано с оркестром (1972), концерт для альта с оркестром (1974), концерт для виолончели с оркестром «Иерусалим» (1995), концерт для скрипки с оркестром (1999), два квартета, фортепианный квинтет, сонаты, ряд произведений камерной музыки, а также вокальных циклов, ораторий и кантат. Кроме того, работал в жанре лёгкой эстрадной музыки. Написал около двухсот песен, в том числе такие, как «Мольба», «Песня о счастье», «Лошадка — жизнь», «Все к лучшему», «Послевоенное танго», «Тучи в Голубом».

С 1990 по 2001 год композитор жил с семьёй в Нью-Йорке. В 1992 году организовал первый русско-американский театр «Блуждающие звёзды», в труппе которого заняты, в частности, бывшие видные советские кино- и драматические актёры, в том числе Е. Я. Соловей. В 1997 году был художественным руководителем концерта, посвященного 850-летию Москвы, в нью-йоркском концертном зале «Карнеги-холл».

С 2001 года живёт на два дома — в Москве и в Нью-Йорке.

В 2003 году присвоено звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

В 2005 году отпраздновал 60-летие двухнедельным фестивалем в Москве под названием «Пять Юбилеев Александра Журбина».

В 2010 году фестиваль под названием «Александр Журбин: Музыка. Театр. Кино» был посвящён 65-летию композитора и продолжался пять недель. В том же году указом Президента РФ Александр Журбин был награждён орденом Почёта.

В 2015 году состоялся двухмесячный фестиваль «Всё к лучшему!», где состоялась Мировая премьера Пятой Симфонии ("Sinfonia Bizarra"). 

В 2015 году состоялась премьера оперы Журбина «Мелкий Бес» по роману Ф. Сологуба. 

В мае 2017 года состоялась премьера новой оперы композитора «Метаморфозы любви» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.  Лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства в номинации «Музыкальное искусство» (2017).

В 2020-2021 году состоялся фестиваль «Серьёзно и Легко», который продолжался с 23 Сентября 2020 по 20 Февраля 2021.  На Фестивале было исполнено множество сочинений композитора, в том числе премьера опер «Анна К.»  и «Счастливый День» , премьера Шестой Симфонии  и много вокальных и камерных сочинений.

Семья 
 Первая жена — Лора Квинт, композитор (поженились в 1971 году, развелись в середине 1970-х).
 Сын — Филипп Квинт (род. 1974), окончил Джульярдскую школу в Нью-Йорке, скрипач, в США снялся в ряде телесериалов.
 Вторая жена — Ирина Львовна Гинзбург (род. 1950, дочь переводчика Льва Владимировича Гинзбурга), поэтесса и переводчик, мемуаристка (поженились в 1978 году).
 Сын — , род. 1978), композитор, альтист, автор музыки к фильмам. Руководитель нью-йоркского ансамбля «Ljova & the Contraband».
 Брат — Юрий Борисович Гандельсман, известный израильский и американский альтист (его сын — скрипач Джонатан (Евгений Юрьевич) Гандельсман, род. 1978).
 Двоюродный брат — поэт и переводчик Владимир Гандельсман.

Творчество

Театр 
Оперы
 2020 — «Счастливый День» (опера-буфф)
 2016 — «Метаморфозы любви»
2015 — «Мелкий бес» (по роману Ф. Сологуба)
 2014 — «Анна К.»
 2011 — «Альберт и Жизель»
 2010 — «Цезарь и Клеопатра» (по одноимённой пьесе Бернарда Шоу)
 2005 — «Король и его дочери» («Лиромания») (по трагедии У. Шекспира «Король Лир»)
 1990 — «Good Health To the Tzar» (на англ. языке, по мотивам русских сказок)
 1988 — «Фьоренца» (по роману T. Манна)
 1986 — «Нетерпение» (по Ю. Трифонову)
 1979 — «Луна и детектив» (по Вилю Липатову)
 1979 — «Разбитое зеркало» (по Б. Брехту)
 1975 — «Орфей и Эвридика»

Балеты
 1974 — «Красная птица»
 1986 — «Женитьба» (по Н. В. Гоголю)
 1978 — «Западня» (по Б. Брехту)

Мюзиклы
 2019 — «Куртизанка»
 2017 — «Продавец Игрушек»
 2015 — «Недоросль» (по Д. И. Фонвизину) в Музыкальном театре под руководством Г. Чихачёва
 2013 — «Щелкунчик» (по Гофману)
 2012 — «Он и она» (по пьесе А. Марданя)
 2010 — «Мёртвые души» (по роману Н. В. Гоголя)
 2009 — «Доктор Живаго» (по роману Б. Пастернака)
 2007 — «8 женщин» (по пьесе Р. Тома)
 2004 — «Чайка» (по пьесе А. Чехова)
 2003 — «Владимирская площадь» (по роману Ф. Достоевского «Униженные и оскорблённые»)
 2002 — «Мышеловка» (по пьесе Агаты Кристи)
 1998 — «Блуждающие звёзды» (по Шолом-Алейхему)
 1997 — «Камера Обскура» («Губы») (по В. Набокову)
 1995 — «Шалом, Америка!» (по Ш. Эшу)
 1992 — «Нервное великолепие» (по Ф. Мортону)
 1990 — «Скотный двор» (по Дж. Оруэллу)
 1988 — «Стакан воды» (по пьесе Э. Скриба)
 1988 — «Неизвестная любовь Наполеона»
 1987 — «Неаполитанская история» (по Л. де Вега)
 1987 — «Закат» («Молдаванка», «Биндюжник и король») (по И. Бабелю, либретто Асара Эппеля) (в США шёл под названием «How It Was Done in Odessa» (Как это делалось в Одессе), 1991)
 1987 — «Пишите сумму прописью!» (по О. Генри)
 1984 — «Мымра»
 1984 — «Свадьба на старости лет»
 1983 — «Агент 00»
 1982 — «Капитан Фракасс» (по Т. Готье)
 1979 — «Пенелопа» (существует также англоязычная версия)
 1979 — «Жужа из Будапешта»
 1976 — «Хитроумная влюбленная» (по Л. де Вега)
 1976 — «Три брата»
 1976 — «Близнецы из Фив»
 1973 — «Принц и нищий» (по M. Твену)
 «Дибук» (по Ш. Ан-скому) (в настоящее время мюзикл не поставлен)

Эстрада 
Песни на музыку Александра Журбина исполняют многие известные артисты: Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Ирина Понаровская, Тамара Гвердцители, Екатерина Гусева, Леонид Серебренников, Жанна Рождественская, Нина Шацкая, Анна Большова, Алексей Лосихин, Евгений Герчаков, Николай Караченцов, Михаил Боярский, Павел Смеян, Наталья Ветлицкая.

Известные песни
 «Тучи в голубом» (исп. Кристина Орбакайте, Иосиф Кобзон)
 «Моя любовь» (исп. Евгений Головин)
 «Имя твое» (исп. Юрий Гуляев, Евгений Головин)
 «Не привыкай ко мне» (исп. Алла Пугачёва)
 «Мольба» (исп. Ирина Понаровская)
 «Песня о счастье» (исп. Яак Йоала)
 «Лошадка жизнь» (исп. Тамара Гвердцители)
 «Послевоенное танго» (исп. Иосиф Кобзон)
 «Ради женщин» (стих. Илья Резник, исп. Николай Караченцов)
 «Молдаванка» (стих. Асар Эппель, исп. Николай Караченцов)
 «Летела пуля» (стих. Асар Эппель, исп. Максим Леонидов)
 «Нервы, нервы, нервы…» (стих. Асар Эппель, исп. Роман Карцев)
 «Мама с Молдаванки» (стих. Асар Эппель, исп. Зиновий Гердт)
 «Иллюзия» (стих. Владимир Шлёнский, исп. Армен Джигарханян)
 «Последний шанс» (стих. Владимир Шлёнский, исп. Павел Смеян)
 «Трудная любовь» (стих. Владимир Шлёнский, исп. Павел Смеян и Наталья Ветлицкая)
 «Входи» (стих. Михаил Танич, исп. Павел Смеян)
 «Колыбельная моему сыну» (стих. Михаил Ромм, исп. Михаил Боярский)
 «Фашизм — жив!» (стих. Михаил Ромм, исп. Михаил Боярский)
 «Фашистские волки» (стих. Михаил Ромм, исп. Михаил Боярский)
 «Знай, товарищ!» (стих. Михаил Ромм, исп. Михаил Боярский)
 «Здесь враги не пройдут!» (стих. Михаил Ромм, исп. Михаил Боярский)
 «Осенняя баллада» (стих. Сергей Бобков, исп. Михаил Боярский)

Кино 
Музыка к художественным фильмам:

  — Всё решает мгновение
  — В моей смерти прошу винить Клаву К.
  — Вернёмся осенью
  — Солнце в авоське
  — Быстрее собственной тени
  — Ключ (1980, ТB)
  — Лес
  — Мелодия на два голоса
  — У матросов нет вопросов
  — Эскадрон гусар летучих
  — Бедная Маша
  — Девушка и Гранд
  — Придут страсти-мордасти
  — Штормовое предупреждение
  — Провинциальный роман
  — Предел желаний
  — Этюд для домино с роялем
  — Женатый холостяк
  — Магия чёрная и белая
  — Признать виновным
  — Колье Шарлотты
  — Приходи свободным
  — Шутки в сторону
  — Голова Горгоны
  — Письма мёртвого человека
  — Где бы ни работать
  — Джамайка
  — Джек Восьмёркин — «американец»
  — Пощёчина, которой не было
  — Презумпция невиновности
  — Тайна золотого брегета
  — Биндюжник и Король
  — Блуждающие звёзды
  — Бульварный переплёт
  — Московская сага
  — Чайка. Настоящая оперетка
  — Любовь неизведанного пространства
  — Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева
  — Защита против
  — Августейший посол
  — Тяжёлый песок
  — Странники терпенья
  — Любовь и монстры

Кинематограф 
Музыка к мультипликационным фильмам:
  — Кто ж такие птички?
  — Дядюшка Ау
  — Космические пришельцы — Фильм первый
  — Новогодняя песенка Деда Мороза
  — Космические пришельцы — Фильм второй
  — Хочу Луну
  — Остров капитанов 
  — Чужие окна
  — Лапочка
  — Как потерять вес
  — Волшебные колокольчики
  — Не зная кода...
  — Узники «Ямагири-Мару»

Камерная и симфоническая музыка 
 Квартет № 1 (opus 1)
 Кактус (восточная легенда для низкого голоса и фортепиано, стихи Виктора Сосноры) (opus 2)
 Три романса для среднего голоса и фортепиано (opus 3)
 Песня «Осень 1942 года». Стихи Александра Файнберга (opus 4)
 Романс «Музыка» для высокого голоса и фортепиано. Стихи У. Шекспира (opus 5/50)
 Сюита для фортепиано (opus 6)
 Сюита для флейты, гобоя, кларнета и фагота (opus 7)
 Соната для альта и фортепиано (opus 8)
 Русь. 1111 год. Кантата для хора, солистов и оркестра. Стихи Виктора Сосноры. (opus 9)
 Вокальный цикл «Семь песен солдата». Стихи поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны для баритона и фортепиано (opus 10)
 Концертино для гобоя и струнного оркестра (opus 11)
 Детские игры. Сюита для струнного оркестра (opus 12)
 Памяти героев. Фантазия для большого симфонического оркестра. (opus 13)
 Хорал и Аллегро для баяна (opus 14)
 Деревянная ярмарка. Романс для высокого голоса. Стихи Рудольфа Баринского. (opus 15)
 Вокальный цикл «Любовь поэта». Стихи Р. М. Рильке, перевод Татьяны Сильман. (opus 16)
 Импровицазия и Токката для скрипки и фортепиано (opus 17)
 Соната для фортепиано (opus 18)
 Полифоническая сюита для трех флейт (opus 19)
 Квартет № 2 (Опыты) для струнного квартета (opus 20)
 Три рисунка Пикассо (для фортепиано) (opus 21)
 Три пьесы для баяна: прелюдия, гавот и скерцо (opus 22)
 Поэма для валторны и фортепиано (opus 23)
 Полифоническая партита (opus 24)
 Кантата «Крысолов» (стихи М. Цветаевой). (opus 25)
 Первая симфония (Sinfonia Concertante) в четырёх частях (opus 26)
 Токката для баяна (opus 27)
 Соната для контрабаса и фортепиано в трех частях (opus 27)
 Вокально-симфоническая поэма «Встреча с Лениным» (opus 28)
 Три сонаты для баяна (opus 29)
 Симфония № 2 (Sinfonia Giocosa) в четырёх частях (opus 30)
 Концерт для альта с оркестром в трех частях (opus 31)
 Песни для детей. Стихи Вольта Суслова и Максима Райкина. (opus 32)
 Из немецкой народной поэзии вокальный цикл в семи частях (opus 33)
 Земля людей. Оратория. (opus 34)
 Зимние песни. Шесть дуэтов для меццо-сопрано и баритона на стихи русских поэтов. (opus 35)
 Фантазия и фуга для баяна (opus 36)
 «Два друга». Вокально-симфоническая поэма на стихи А. Твардовского и Р. Гамзатова (opus 37)
 Велимир. Четыре песни на стихи Велимира Хлебникова (opus 38)
 Пять стихотворений Константина Батюшкова для меццо-сопрано, флейты, валторны и арфы (opus 39)
 Концерт для фортепиано с оркестром в трех частях (opus 40)
 Соната для виолончели и фортепиано (opus 41)
 Фортепианный квинтет (opus 42)
 Машкерад. Пять хоров для смешанного хора на стихи А. П. Сумарокова (opus 43)
 Марина. Шесть песен на стихи Марины Цветаевой (opus 44)
 Дифирамб для виолончели и камерного ансамбля (opus 45)
 Три Музы. Пьесы для альта, контрабаса и клавесина (opus 46)
 Концерт для виолончели с оркестром в трех частях (opus 47)
 Третья симфония (Sinfonia Romantica) (opus 48)
 «Часть речи». Кантата для хора на стихи Иосифа Бродского (на русском и англ.) (opus 49)
 Три мадригала на стихи Шекспира (opus 5/50)
 Концерт для скрипки с оркестром (opus 51)
 Музыка для струнных номер 1 (opus 52)
 Музыка для струнных номер 2 (opus 53)
 Музыка для струнных номер 3 (opus 54)
 Четвёртая симфония «City of the plague» («Город Чумы») (opus 55)
 «Поэт» (вокальный цикл на стихи Цветаевой) (opus 56)
 Симфония No. 5 (Sinfonia Bizzara или «Play, memory»)
 Вокальный цикл для сопрано и баритона «Любовь» стихи М. Цветаевой и О. Мандельштама
Fine Fantasy for Fadolín (2020)
Шестая Симфония (Sinfonia con programma letterale), 2020

Литература 
Книги
 «Закулисные тайны и другие истории.» Издательство ArsisBooks, 2020
«О временах, о музыке, и о себе.» Издательство «Композитор», 2016
 Моя история музыки или музыкальные перекрестки. — М.: Галерия, 2014. = 280 с., 246 ил. — ISBN 978-5-904170-24-0
 Моя музыкальная жизнь. — М.: Зебра Е, АСТ, 2011. — 512 с. — ISBN 978-5-94663-108-2.
 Звуки мюзикла. Аудиокнига в 3 тт. — М.: Равновесие, 2007.
 Орфей, Эвридика и я. — М.: Эксмо, 2006. — 512 с. — ISBN 5-699-17260-2.
 Композитор, пишущий слова — М.: Композитор, 2005. — 352 с. — ISBN 5-85285-832-3.
 Александрzhurbin.Comпозитор — М.: издательство «Хроникер», 2002. — 352 с. — ISBN 5-901238-10-9.
 Как это делалось в Америке. Автобиографические заметки. — М.: «Захаров», 1999. — 288 с. — ISBN 5-8159-0014-1.

Публицистика
 Авторская колонка А. Журбина. // Газета «Известия», 2010—2011 гг.
 Наслаждаться искусством в Манхэттене . // Культура, № 8 (7768) 17 — 23 марта 2011

Награды и звания 
 Орден Почёта (29 июня 2010 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (5 июня 2003 года) — за заслуги в области искусства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Александра Журбина
 
 Александр Журбин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы»
 Александр Журбин: Музыку пишу от руки!

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Оперные композиторы России
Композиторы оперетт
Кинокомпозиторы СССР
Кинокомпозиторы России
Персоналии:Нью-Йорк
Члены Союза композиторов СССР
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации
Композиторы мюзиклов
Члены Общественного Совета Российского еврейского конгресса